Ашикпашазаде Дервиш Ахмет Ашикы (; ок. 1393 — ок. 1484) — османский  XV века. Участвовал в экспедициях Мехмеда I, Мурада II и Мехмеда II.

Прозвище «Ашикпашазаде» или «Ашикпашаоглу» (сын Ашика-паши) Дервиш Ахмет получил как потомок поэта Ашика-паши.

Биография 
Настоящее имя историка — Дервиш Ахмет. Он родился, по его собственному свидетельству, в деревне Эльван Челеби в санджаке Амасья в известной семье суфиев. Среди его предков были Баба Ильяс и Ашик-паша. По поводу даты рождения историка у учёных есть разногласия. Ф. Кёпрюлю полагал, что он родился около 1400 года, а Х. Иналджик датировал рождение Ахмета примерно 1392/93 годом (795 г. Х.). Все данные о жизни историка известны с его слов. Он сообщал, что с юных лет рос в текке, много путешествовал, встречался с известными людьми. Образование он тоже получал в текке, оно было религиозным и содержало изучение легенд о семье.

Ашикпашазаде не упоминается в источниках, датируемых XV или XVI веками, из чего Ф. Кёпрюлю пришёл к выводу, что историк не был широко известен при жизни. Самая ранняя информация, которую сам Ашикпашазаде указал о своей жизни — это его визит в дом известного летописца империи, Яхши Факыха (ум. после 1413), отец которого  был имамом у Орхана. Ашикпашазаде писал, что заболел во время похода Мехмеда Челеби из Бурсы в Румелию в 1413 году, поэтому был вынужден остаться у Яхши Факыха в Гейве, и тот дал ему прочесть свою Историю.

Дервиш Ахмет останавливался в качестве гостя в суфийской ложе Садреддина Коневи в Конье. В некоторых событиях периода Междуцарствия он участвовал лично и был свидетелем борьбы между Мурадом II и Лже-Мустафой. В 1437 году историк отправился в паломничество, а на обратном пути остановился в Египте. Позже он некоторое время оставался в Скопье под покровительством Исхака-бея. Ахмет участвовал в некоторых кампаниях Мурада II и заслужил его похвалу. В 1453 году Дервиш Ахмет был свидетелем захвата Константинополя сыном Мурада Мехмедом II, после чего историк поселился в городе. Мехмед II благоволил ему. В 1457 году Ахмет присутствовал в Эдирне на торжествах, устроенных Мехмедом II по случаю обрезания его сыновей Мустафы и Баязида.

В 874 году (1469/70) Ахмет выдал свою дочь Рабию замуж за своего ученика Шейха Сейида Велайета. В 1484 году, когда он завершил свою знаменитую историю, ему было, по его словам, около восьмидесяти пяти лет. Считается, что он вскоре умер. Его захоронение, предположительно, находится, как и могилы многих членов его семьи, у построенной им в честь прадеда мечети в районе Хайдар в Стамбуле.

История дома Османов 
В 1476 году начал составлять «Теварих-и Ал-и Осман» («История династии Османов»). Это самый ранний из османских источников, дошедших до нас. В хронику Ашикпашазаде, как считается, вошла хроника сына имама Орхана, Яхши Факыха, оригинал которой не сохранился. Сообщение участника войны Баязида I с Венгрией в 1390/91 году и свидетельство неназванного участника Ангорской битвы также включены автором в текст Истории. Набеги Мурада II на Венгрию, Косовская битва, осада Константинополя описаны автором по своим собственным наблюдениям.

Известно о двенадцати копиях «Истории».

Происхождение

Примечания

Ссылки